Zoback ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Zoback (* 1948), US-amerikanischer Geophysiker
 Mary Lou Zoback (* 1952), US-amerikanische Geophysikerin und Geologin